The Fugitive (série de televisão), com David Janssen
The Fugitive (1910), filme dirigido por D. W. Griffith
The Fugitive (1947), filme com Henry Fonda, dirigido por John Ford
 The Stunt Man, filme de 1980 exibido em Portugal como O Fugitivo
O Fugitivo (1993), filme com Harrison Ford e Tommy Lee Jones
I Am a Fugitive from a Chain Gang, filme com Paul Muni, traduzido no Brasil como O Fugitivo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão